Wrightsville kan syfta på:

 Wrightsville, Arkansas
 Wrightsville, Georgia
 Wrightsville, Pennsylvania